Melby steht für:

 Melby (Norwegen), eine norwegische Ortschaft
 Melby (Shetland), ein Weiler auf den Shetlandinseln
 Melby (Sjælland), eine dänische Ortschaft auf Sjælland (dt.: Seeland)

Melby ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Melby (1891–1987), US-amerikanischer Pädagoge
 Guri Melby (* 1981), norwegische Sprachwissenschaftlerin und Politikerin
 John Melby (* 1941), US-amerikanischer Komponist
 Alan K. Melby (* 1948), US-amerikanischer Linguist und Übersetzungswissenschaftler

Siehe auch:
 Cairns von Melby
 Melby Sogn